Termenul „Erasmus” se poate referi la:

Persoane:

 Erasmus din Antiohia - Sfântul Erasmus
 Erasmus din Rotterdam (1466 – 1536) - umanist olandez, autor al lucrarii „Laus Stultitiae” (Elogiul nebuniei).
 Erasmus Sarcerius (1501 – 1559) - teolog și reformator german.
 Programul Erasmus - un program universitar de burse.
 Erasmus Darwin (1731 - 1802) - bunicul lui Charles Darwin, a fost un botanist, zoolog și doctor englez. 
 Erasmus Julius Nyárády (1881 - 1966) a fost un botanist maghiar din Transilvania.
 Erasme Louis Surlet de Chokier (1769 - 1839) - om politic belgian.
 Kermit Erasmus (1990 - ...) - fotbalist sud-african.